Dit artikel geeft een overzicht van de werkloosheid in de Europese Unie, uitgedrukt in procenten.

Veranderingen in werkloosheid kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals conjunctuur, demografische ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen. Zo kunnen stijgingen in de werkloosheidcijfers tussen 2008 en 2009 worden gerelateerd aan de kredietcrisis. De algemene werkloosheidscijfers kunnen behalve per land ook verfijnd worden naar leeftijd (jeugdwerkloosheid) en geslacht. Vanaf 2000 is de gemiddelde werkloosheid in de Europese Unie in vergelijking met Japan een stuk hoger. Ditzelfde geldt in vergelijking met de Verenigde Staten tot de crisis in 2008. De Eurostat-statistische dienst van de Europese Unie]- coördineert de werkloosheidcijfers van de Europese EU-lidstate. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, onder meer inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden.

Werkloosheidscijfers in de Europese Unie 

Economie van de Europese Unie
Europese Unie